Alessio III Angelo, imperatore bizantino.
Alessio III di Trebisonda, imperatore trapezuntino.